Эйстейн Санде (; род. ) — норвежский шахматист, старший международный мастер ИКЧФ (2000).

Шахматная карьера 
Призёр чемпионатов Норвегии 1980 и 1983 гг. (в 1980 г. разделил 2—3 места, в 1983 г. — 3—5 места).

В составе сборной Норвегии участник шахматной олимпиады 1980 г., командного чемпионата мира среди студентов 1969 г.

Много лет активно выступает в соревнованиях по переписке.

Участник 11-го чемпионата мира (1983—1989 гг.).

Серебряный призёр чемпионата Норвегии 2005—2006 гг., победитель чемпионата Норвегии 2019 г., победитель чемпионата Норвегии среди ветеранов 2013—2014 гг.

В составе сборной Норвегии участник финального турнира 10-й заочной олимпиады, отборочных соревнований 13-й и 16-й заочных олимпиад (в том числе с лучшим результатом на доске), финальных турниров 4-го (1994—1998 гг.) и 6-го (2004—2007 гг.) командных чемпионатов Европы, отборочных соревнований 6-го, 10-го и 11-го командных чемпионатов Европы, отборочных соревнований 1-й олимпиады по электронной почте (2000—2003 гг.).

Победитель ряда международных соревнований и турниров норвежских шахматистов.

Основные спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии Э. Санде в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Санде на сайте 365Chess
 Личная карточка Э. Санде на сайте ФИДЕ
 Личная карточка Э. Санде на сайте ИКЧФ
 Личная карточка Э. Санде на сайте Olimpbase

 Шахматисты Норвегии
 Шахматисты XX века
 Шахматисты XXI века
 Участники шахматных олимпиад
 Международные мастера ИКЧФ